Florstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Florstedt (1863–1929), deutscher Jäger und Jagdschriftsteller
 Hermann Florstedt (1895–nach 1945), deutscher SS-Standartenführer und Lagerkommandant des KZ Majdanek 
 Roland Florstedt (* 1953), deutscher Schauspieler
 Tim Florstedt (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Florstadt, Stadt im hessischen Wetteraukreis